«Секре́ты на ку́хне» () — американский ситком с Брэдли Купером в главной роли, стартовавший 19 сентября 2005 года на телеканале Fox. Сериал основан на книге Энтони Бурдена «О еде: строго конфиденциально» ().

После того, как в эфир Fox вышли первые три эпизода, было объявлено, что сериал уходит на перерыв из-за трансляций главной лиги бейсбола. В ноябре 2005 года Fox объявил, что только 13 серий сериала будут сняты, так как рейтинг каждой серии составлял около 4 млн зрителей. Шоу вернулось 5 декабря 2005 года с четвёртым эпизодом, который посмотрели только 3,38 млн зрителей. Четыре дня спустя Fox закрыл телешоу.

Сюжет 
Джек Бурден, гениальный шеф-повар и бывший наркоман и пьяница, получает работу в престижном ресторане «Нолита», где ему разрешается делать всё что угодно. Он набирает команду из своих друзей и талантливых поваров и готов сделать всё, чтобы «Нолита» процветала.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Брэдли Купер — Джек Бурден, главный шеф-повар.
 Николас Брендон — Сет Ричман, кондитер.
 Джон Фрэнсис Дейли — Джим, молодой шеф-повар.
 Джейми Кинг — Таня, хостес.
 Бонни Сомервилл — Мими, главная официантка.
 Оуайн Йомен — Стивен Дедалус, су-шеф.

Второстепенный состав 
 Джон Чо — Тедди Вонг, шеф-повар по морепродуктам.
 Фрэнк Ланджелла — Пино, владелец «Нолиты».
 Сэм Панкейк — Кэмерон, официант.
 Тесси Сантьяго — Донна, официантка.
 Эринн Хейс — Бекки Шарп, шеф-повар.
 Фрэнк Альварез — Рамон, посудомойщик.

Эпизоды

Релиз на DVD 
22 мая 2007 года компания 20th Century Fox выпустила диск «Секреты на кухне: Все серии» () на DVD в регионе 1. Двухдисковое издание содержит все 13 эпизодов, также как и аудиокомментарии Карин Розенталь, Дэвида Хэмингсона, Брэдли Купера и Дина Лопата. Также издание включает два дополнения: «Экскурсия по ресторану „Нолита“» () и «Рецепт комедии» ().

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала Fox
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2005 году